Linari ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Linari (* 1994), italienische Fußballspielerin
 Fred Linari (1920–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Pietro Linari (1896–1972), italienischer Radsportler
 Rocco Guerrini Conte di Linari (1525–1596), italienischer Militär und Baumeister, siehe Rochus zu Lynar (Baumeister)

Linari steht für:
 Linari, Ortsteil von Barberino Val d’Elsa, Region Toskana, Italien